1,2,3-triidrossibenzene – fenolo di formula  meglio noto come pirogallolo
1,2,4-triidrossibenzene – fenolo di formula  meglio noto come idrossichinolo
1,3,5-triidrossibenzene – fenolo di formula  meglio noto come floroglucinolo